Республиканская Футбольная Группа «А» 1967/1968 () — 44-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1967/1968
Болгария
Болгария
1967 год в Болгарии
Спорт в Болгарии в 1968 году